Камерен Парк има више значења:
 Камерен Парк (Калифорнија)
 Камерен Парк (Тексас)